Maurice FitzGerald ou Maurice Fitzgerald peut désigner :
 Maurice FitzGerald († 1257),  seigneur d'Offaly ;
 Maurice FitzGerald († vers 1286), seigneur de facto d'Offaly ;
 Maurice FitzGerald (1318-1390),  de Kildare ;
 Maurice FitzGerald  (†1356),  de Desmond ;
 Maurice FitzGerald  (†1357),  de Desmond ;
 Maurice FitzGerald  (†1401), de facto  comte de Desmond ;
 Maurice FitzGerald (†1520),  comte de Desmond ;
 Maurice FitzGerald (1887-1922),  de Leinster ;
 Maurice Fitzgerald (1976-), joueur anglais de rugby à XV.